Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1971, die vierundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 18. und dem 30. März 1971 in Montevideo, Uruguay statt, das zum fünften Mal, zum zweiten Mal in Folge, die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum achten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1971.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1971

1971
Sportveranstaltung in Montevideo
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1971